YE poate fi:
 Yemen, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .ye, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Yemen